PAP – Polska Agencja Prasowa
 PAP – Polska Armia Powstania
 PAP (Password Authentication Protocol) – protokół uwierzytelniania
 PAP – papier, skrót stosowany w kodach recyklingu

Zobacz też 

 CPAP
 ciśnienie w tętnicy płucnej 
 barwienie Papanicolaou